Deschaux steht für:
 Le Deschaux, Gemeinde im Département Jura, Region Franche-Comté, Frankreich

Deschaux ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexandre Deschaux (1777–1811), französischer Offizier und Kapitän
 Robert Deschaux (1924–2013), französischer Romanist und Mediävist